Жан Мабийон () е бенедиктински монах, учен и маврист, смятан за основател на палеографията и дипломатиката.

От 1654 г. е бенедиктинец. През 1660 г. е ръкоположен за свещеник. Мести се в манастира Сен Жермен дьо Пре в Париж през 1664 г., в чиято библиотека работи 20 години. Автор е на многотомни научни трудове с източниците на Ордена не бенедиктинците.

Основни произведения 

 Galliae ad Hispaniam lugubre nuntium ob mortem reginae Galliarum Annae Austriacae (lugubre nouvelle de la France à l'Espagne à l'occasion de la mort de la reine de France Anne d'Autriche) (1666) : hommage à la régente Anne d'Autriche à l'occasion de sa mort, en reconnaissance de l'appui qu'elle a apporté à la congrégation de Saint-Maur.
 Sancti Bernardi Abbatis Primi Clarevallensis, Et Ecclesiae Doctoris, Opera Omnia (Œuvres de saint Bernard) (1667).
 Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti (Vies des Saints de l'Ordre de saint Benoît), 9 volumes, Paris, chacun correspondant à un siècle à compter de la fondation de l'ordre au VI-e siecle. Plusieurs peuvent être consultés en ligne :
 t. 1, (1668) ; 
 t. 2, (1669) ; 
 t. 4, 1, (1677) ;
 t. 4, 2, (1680) ;
 t. 5, (1685) ;
 t. 6, 2, (1701).
 Dissertatio de Pane Eucharistico Azimo et Fermentano (Traité sur le pain azyme et fermenté pour l'Eucharistie) (1674).
 Veterum Analectum (Analectes anciens) (vol. 1 : 1675 ; vol. 2 : 1676 ; vol.3 : 1682 ; vol.4 : 1685).
 Brèves réflexions sur quelques règles de l'histoire, (1677) : non publié et retrouvé dans ses manuscrits, cet ouvrage est publié en 1990 par les Éditions POL préfacé et annoté par Blandine Kriegel.
 Animadversiones in Vindicias Kempenses a R.R... canonico regulari congregationis gallicanae adversus dom P.Delfau, monachus Benedictinus Sancti Mauri (1677).
 De re diplomatica (1681).
 Méthode pour apprendre l'histoire (1684).
 De liturgia gallicana libri III 1685.
 Museum italicum seu collectio veterum scriptorum ex bibliothecis italicis eruta a d. Johanne Mabillon, et d. Michaele Germain (1686), 2 volumes : récit du voyage en Italie.
 Sancti Bernardi, Abbatis Priopprii Clarevallensis Opera Omnia (Œuvres de saint Bernard) (1690) : seconde édition, améliorée et complétée vingt-trois ans après la première.
 Traité des études monastiques (1691)
 Epistola de cultu sanctorum ignotorum (sous le pseudonyme Eusebius Romanus)  Petrum de Bats (1698)
 Réflexions sur la Réponse de M. l'Abbé de la Trappe (1692), (достъп онлайн).
 Praefatio generalis in editionem operum S. Augustini (Préface à l'édition des œuvres de Saint-Augustin) 1701.
 La mort chrétienne sur le modèle de celle de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de plusieurs saints et grands personnages de l'Antiquité, le tout extrait des originaux, 1702, достъп онлайн.
 Annales Ordinis Sancti Benedicti occidentalium monachorum patriarchae (Annales de l'Ordre de Saint Benoît, patriarche des moines d'occident, ou Annales O.S.B.), 6 vol., Paris, 1703-1739 (достъп онлайн) ; 4 vol. publiés du vivant de l'auteur en 1703, 1704, 1706 et 1707 ; le tome 5 paru en 1713 ; il avait été préparé intégralement par Mabillon ; son impression fut assurée par Dom Thierry Ruinart. Autre édition avec pagination différente Lucques, L. Venturini, 1739-1745.
 Supplementum (au De re diplomatica) (1704).
 Dissertation sur le culte des saints inconnus (1705).

 Значими произведения, публикувани посмъртно
 Histoire des contestations sur la diplomatique avec l'analyse de cet ouvrage, 1708, достъп онлайн.
 De re diplomatica, Editio Secunda ab ipso Auctore recognita, par D. Thierri Ruinart, Paris, 1709, (достъп онлайн).
 Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, réunies par Vincent Thuillier, Paris, 1724, t.1 (достъп онлайн), t.2 (достъп онлайн).
 Brèves réflexions sur quelques Règles d'histoire, préface et notes de Blandine Kriegel, Paris, Éditions POL, 1990.

 Кореспонденция
 Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie, 1846 (достъп онлайн).
 Orationes, dissertationes, prolusiones, epistolae, et cum Cl. Joanne Mabillonio epistolarum, commercium, Lodovico Sergardi, Lucques, P.Bonsigori, 1783.

Външни препратки 
  Jean Mabillon: De re diplomatica (1709) – дигитално репродуциране

Френски историци
Бенедиктинци
Палеографи
Френски медиевисти
Антиквари
Родени в Реймс
Починали в Париж